Kovačica kan syfta på:

 Kovačica, Serbien, en stad i Serbien
 Kovaçica, en by i Kosovo